

Ломовська сільська рада — сільське поселення, Арзамаський район, Нижньогородська область
 Ломовська сільська рада — сільське поселення, Бєлорєцький район, Башкортостан

Див. також 
 Ломовка